Kornelis Jacobus (Kor) Kuiler (1877-1951), Nederlands dirigent en componist
Kornelis Jacobus (Kees) Kuiler (1890-1966), Nederlands binnenhuisarchitect, industrieel ontwerper en schilder